Свод законов — систематизированное собрание действующих гражданских законов.

Древнейшие
 Законы Эшнунны (XVIII век до н. э.) — месопотамские, на территории Ирака.
 Законы Хаммурапи (ок. 1750 до н. э.) — в Вавилоне.
 Свод законов (451—450 до н. э.) — в Древнем Риме.

V век
 Свод законов (438) — в Римской империи первое официальное собрание.

VI век
 Свод римского гражданского права (529—534) — в Римской империи.
 Свод законов Кайхуан (583) — в Китае.
 Свод законов — у западных франков.

VII век
 Свод законов (643) — у лангобардов.
 Свод законов (657) — у вестготов (визиготов).

IX век
 Свод законов — в Византийской империи.

XI век
 Свод законов (с 1016) — в Древнерусском государстве.

XII век
 Свод феодальных законов — в Армении.
 Свод законов (1113) — Владимира Мономаха.

XV век
 Свод законов (1497) — в Русском государстве.
 Свод малаккских законов — в Малайзии.

XVI век
 Свод законов (1550) — в Русском государстве; первый в русской истории единственный источник права.
 Свод законов Аварского ханства — на территории нынешнего Дагестана, ханство существовало в XII—XIX века.
Статут Великого Княжества Литовского (1529—1588) — свод законов Великого княжества Литовского, составлявший правовую основу государства.

 XVII век
 Свод законов (1607) — в эпоху царствования Василия IV Шуйского.
 Свод законов (1640) — у калмыков.
 Свод законов (1649) — в эпоху царствования Алексея Михайловича.
 Свод законов — в Казахском ханстве.

XVIII век
 Свод законов (1649—1832) — в Русском царстве.

XIX век
 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ) — в Российской империи: 45 томов (1830); 55 томов(1830—1884); 33 тома (1885—1916).
 «Свод законов Российской империи» (1832) — 16-томное издание.
 Свод местных узаконений губерний остзейских (1845) — в губерниях Прибалтийского края Российской империи.

Современные
 Свод федеральных нормативных актов — в США.
 Большой свод законодательства Соединённых Штатов

См. также 
 Свод (право)
 Закон
 Варварские правды
 Фуэрос
 Кодекс — систематизированный сборник.
 Конституция
 Список действующих конституций
 Апостольская конституция